

Toponimy 
 Austerlitz – niemiecka nazwa Sławkowa (Slavkov u Brna), miasta w Czechach, w kraju południowomorawskim, miejsce bitwy pod Austerlitz
 Austerlitz – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork
 Austerlitz – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky

Ludzie o nazwisku Austerlitz 
 Fred Astaire, właśc. Frederick Austerlitz (1899–1987) – amerykański aktor, tancerz, wokalista
 Robert Austerlitz (1923–1994) – rumuńsko-amerykański lingwista

Inne 
 Austerlitz – francuski film z 1960

Zobacz też 
 Gare d’Austerlitz
 Gare d’Austerlitz (stacja metra)
 Pont d’Austerlitz